Les e Atàs (en francès Lées-Athas) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències

Vegeu també 
 Vall d'Aspa.

Municipis del Cantó d'Acós